Nositelé příjmení Jánošík:

 Juraj Jánošík (1688–1713), slovenský zbojník a národní hrdina
 Juraj Jánošík (Ján Kulich) – socha v Terchové na Slovensku
 Jánošík (film, 1935) – československý film
 Jánošík – Pravdivá historie – česko-slovensko-maďarsko-polský film z roku 2009
 Jánošíkova päsť – skalní útvar
 Jánošíkove dni (dříve Jánošíkov deň) – mezinárodní folklórní festival
 Vojenský soubor písní a tanců Jánošík – československý hudebně-taneční soubor založený roku 1954

 Adam Jánošík (* 1992), slovenský hokejista
 Anton Jánošík (1904–1971), slovenský jazykovědec
 Peter Jánošík (* 1988), slovenský fotbalista
 Katarína Jánošíková (* 1980), slovenská maratónská běžkyně
 Marianna Jánošíková-Machalová (* 1972), slovenská sochařka

Související články 
 Jan Janošík (1856–1927), český anatom a histolog
 Tereza Janošíková (* 1999), česká orientační běžkyně
 Janoš
 Jánoš